CS, Cs ou cs peut être un sigle, un code ou un symbole.

Sigle 
Le sigle CS peut signifier :
 code source
 communication système
 capsule secrète, un objet récurrent dans la saga de jeux vidéo Pokémon ;
 Cave Story, un jeu vidéo de plateformes/action ;
 CentraleSupélec, école d'ingénieur créée en  par fusion de l'École centrale Paris et de Supélec ;
 centre de secours, un type de caserne de pompiers en France ;
 certificat de spécialisation, un diplôme du Ministère de l'Agriculture français ;
 chiffre significatif, chiffre dont la validité est garantie par la précision d'une mesure ;
 Ciudadanos, un parti politique espagnol ;
 club sportif ;
 compagnie de sécurisation, une unité de la police nationale ;
 Compañia del Ferrocarril de Cordoba a Sevilla, une ancienne compagnie ferroviaire espagnole ;
 conseil de surveillance, organe de gouvernance d'une entreprise ;
 conseil scientifique, l'un des trois conseils statutaires des universités françaises ;
 conseil scientifique Covid-19, en France, à ne pas confondre avec le conseil scientifique ci-dessus ;
 Control Segment, segment de contrôle du système GPS ;
 Couch surfing, service d’hébergement gratuit et d'échanges ;
 Counter-Strike, un jeu vidéo de tir subjectif multijoueur en ligne ;
 course spéciale, un service spécifique de remise du courrier, en particulier en France (La Poste) ;
 Creative Suite, une gamme logicielle par Adobe pour la création numérique ;
 Crédit Suisse, une banque ;
 CS Communication & Systèmes, une société de services en ingénierie informatique ;
 gaz CS, un composé qui entre dans la composition des gaz lacrymogènes ;
 Le coq sportif, un équipementier de sport français.

Code 
Le code CS ou cs peut signifier :
 Confederate States, les États confédérés d'Amérique (sous forme complète : CSA),
 Serbie-et-Monténégro, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 ,
 ,
 Costa Rica, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Tchécoslovaquie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, code abandonné depuis 1992,
 ,
 la langue tchèque, selon la norme ISO 639 des codes de langue,
 Province de Castellón, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Symbole 
Cs est le symbole de :
 Césium, un élément chimique ;
 .Cs, une extension de fichier exploitée par Microsoft représentant des codes sources dans le langage C sharp.

cs est le symbole de :
 .cs, un nom de domaine internet utilisé initialement par la Tchécoslovaquie, État disparu le .

Divers 
 Cs est un digramme de l'alphabet latin.

Notes et références 

Code